Plusieurs traités furent signés à Saint-Maur :
 le traité de Saint-Maur signé en 1418 entre le dauphin Charles et Jean sans Peur, 
 le traité de Saint-Maur signé en 1465 entre le roi de France Louis XI et les Grands du royaume révoltés au cours de la guerre de la ligue du Bien public.